Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2016—2017 - 70-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом 

source:

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 21 травня 2017.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|-
|}

Примітки

Посилання 
Club's official website

Real Sociedad
Сезони ФК «Реал Сосьєдад»